Giovanni Battista Passeri ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Battista Passeri (Maler) (um 1610–1679), italienischer Maler
 Giovanni Battista Passeri (Archäologe) (1694–1780), italienischer Archäologe und Kunstsammler 

Siehe auch:
 Giovanni Battista Passerini (1658–1710), italienischer Steinmetz und Bildhauer